Ernst Ebeling ist der Name folgender Personen:

* Ernst Ebeling (Architekt) (1804–1851), deutscher Baumeister und Architekturlehrer
 Ernst Ebeling (Politiker) (1859–1932), deutscher Kommunalpolitiker
 Ernst Ebeling (Mediziner) (1919–1991), deutscher Luftwaffenoffizier und Generalarzt